De 400 meter wisselslag vrouwen op de Olympische Zomerspelen 2016 vond plaats op 6 augustus 2016, series en finale. Omdat het zwembad waarin de wedstrijd gehouden werd 50 meter lang is, bestond de race uit acht baantjes. Na afloop van de series kwalificeerden de acht snelste zwemmers zich voor de finale. Regerend olympisch kampioene was Ye Shiwen uit China.

Records 
Voorafgaand aan het toernooi waren dit het wereldrecord en het olympisch record

Uitslagen

Series

Finale

Bronvermelding 
  Wedstrijdschema SwimSwam.com
  Uitslag series
  Uitslag finale

Vrouwen wissel 0400